Гайе — фамилия:
 Гайе, Артур (1885—1947) — немецкий писатель.
 Гайе, Грегори (1900—1993) — голливудский актёр.
 Гайе, Диана — французский режиссёр.
 Гайе, Жюли (1972) — французская киноактриса.
 Гайе, Мари-Ив (1996) — французская дзюдоистка.
 Гайе, Омар (1998) — гамбийский футболист.

См. также 
 Гайя